Margaretha von Thüringen ist der Name folgender Personen:

 Margaretha von Staufen (1237–1270), durch Heirat Landgräfin von Thüringen
 Margaretha von Österreich (1416–1486), durch Heirat Landgräfin von Thüringen